Lucilia magnicornis är en tvåvingeart som först beskrevs av Siebke 1863.  Lucilia magnicornis ingår i släktet Lucilia, och familjen spyflugor. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Spyflugor
magnicornis